Muttergotteskirche (Muttergotteskapelle, Gottesmutterkirche), ostkirchlich Kirche der Gottesgebärerin, werden Kirchen genannt, die das Patrozinium der Mutterschaft Mariens tragen. Patrozinium ist in der katholischen Kirche der 1. Januar, das Hochfest der Gottesmutter.

Muttergotteskirchen nach Ländern

Armenien 
 Surb Astvatsatsin, Liste von Muttergotteskirchen der Armenisch-Apostolischen Kirche in Armenien und Nachbarländern

Aserbaidschan 
 Kirche der Heiligen Muttergottes (Askeran)
 Kirche der Heiligen Muttergottes (Baku), 1992 abgerissen

Brasilien 
 Kathedrale Mãe de Deus in Porto Alegre

Bulgarien 
 Kirche Mariä Himmelfahrt (Burgas) (auch Muttergotteskirche genannt)

Deutschland 
 Muttergotteskirche (Aschaffenburg)
 Muttergotteskapelle (Haunstetten)
 Muttergotteskapelle (Nierstraß)
 Muttergotteskapelle (Oberbrechen)
 Mutter Gottes Maria (Osnabrück), Griechisch-Orthodoxes Patriarchat von Antiochien
 Muttergotteskapelle (Senzenberg), in Senzenberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Muttergotteskapelle Siebenbrunn, Augsburg
 Muttergotteskapelle (Straeten)
 Mutterschaft Mariens (Wolfsburg), Fallersleben

Georgien 
 Muttergotteskirche im Allerheiligenkloster von Watschnadsiani

Griechenland 
 Panagia Gorgoepikoos, Athen
 Panagia Gorgoepikoos (Kos)
 Panagia von Stiri, Korinth

Irak 
 Miskinta-Kirche

Iran 
 Muttergotteskirche (Daraschamb)
 Kirche der Heiligen Muttergottes (Schiras)
 Kirche der Heiligen Muttergottes (Teheran)
 Kathedrale der Heiligen Muttergottes in Urmia

Italien 
 Santa Maria del Parto a Mergellina, in Neapel

Kosovo 
 Bogorodica Ljeviška, Prizren

Mazedonien 
 Muttergotteskirche (Skopje)

Österreich 
 Niederösterreich
 Ortskapelle Kleinkadolz

Steiermark
 Pfarrkirche Mutterschaft Mariens (Frauental an der Laßnitz)

Wien
 Muttergotteskirche (Landstraße)
 Muttergotteskirche im Augarten

Polen 
 Muttergotteskirche Boronów (Boronow)
 Kirche der Mutter Gottes, der Königin von Polen (Garbno) (Lamgarben)
 Kirche der Muttergottes von Kochawina in Gleiwitz
 Kirche der Mutter Gottes, Hilfe der Christen (Klusy) (Klaussen)
 Kirche der Mutter Gottes, der Königin von Polen (Krakau)
 Basilika der Muttergottes von Licheń
 Kirche der Mutter Gottes, der Königin von Polen (Miłki) (Milken)
 Kirche der Mutter Gottes, der Königin von Polen (Olsztyn) (Allenstein)
 Kirche der Mutter Gottes, der Königin von Polen (Pisanica) (Pissanitzen, 1926–1945 Ebenfelde)
 Kirche der Mutter Gottes, der Königin von Polen (Straduny) (Stradaunen)
 Mutter-Gottes-Kirche (Racibórz)

Muttergottes-von-Tschenstochau-Kirche
 Kirche der Gottesmutter von Częstochowa (Lipie) (Arnhausen)
 Kirche der Gottesmutter von Częstochowa (Łukta) (Locken)
 Kirche der Gottesmutter von Częstochowa (Turośl) (Turoscheln, 1938–1945 Mittenheide)
 Kirche der Muttergottes von Tschenstochau (Gliwice) (Gleiwitz)
 Kirche der Gottesmutter von Częstochowa (Grabnik) (Grabnick)

Schweiz 
 Bleiken-Kapelle
 Muttergotteskapelle im Ritzinger Feld, Wallis

Serbien 
 Allheilige Gottesmutter (Dimitrovgrad)
 Kloster Studenica#Muttergotteskirche im Kloster Studenica, Ušće (Kraljevo)

Syrien 
 Kirche der Heiligen Muttergottes (Aleppo)
 Kirche der Heiligen Muttergottes (Latakia)

Türkei 
 Kathedrale von Arapgir (Kathedrale der Heiligen Mutter Gottes), 1957 zerstört
 Heilige-Muttergotteskirche in Gaziantep, 1980 zur Kurtuluş-Moschee umgewandelt
 Kirche der Heiligen Gottesmutter (Adana), in den 1970ern zerstört

Ukraine 
 Kirche der Gottesgebärerin in Matkiw, nach 1989 zur Demetrioskirche umgewidmet

Siehe auch 
 Liste der Kirchen mit dem Patrozinium Mutter der Kirche

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)